Анжикус ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти. Составная часть мезорегиона Центр штата Риу-Гранди-ду-Норти. Входит в экономико-статистический  микрорегион Анжикус. Население составляет 11 583 человека на 2006 год. Занимает площадь 741,654 км². Плотность населения — 15,6 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 24.463.524,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.108,38 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,688 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропическая полупустыня.

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Норти